Терри Бальзамо (; род. ) — американский музыкант, гитарист.

Являлся гитаристом группы Evanescence на протяжении 12 лет и автором некоторых песен из второго альбома группы The Open Door, а также гитаристом воссоединившейся группы Cold. В прошлом принимал участие в группе Limp Bizkit. .

Биография 

Впервые проявил интерес к гитарам в 13 лет, а овладел теорией и научился играть гаммы уже в 16. Свой путь в мире музыки начал в 1994, будучи ранним членом ныне небезызвестной группы Limp Bizkit. Тэрри покинул коллектив, не пробыв там и года, его место занял Уэс Борланд. В конце 1999 Тэрри присоединился к группе Cold из Джексонвилла.
Тэрри внёс свой вклад в творчество группы Cold, сочиняя и записывая песни для альбомов 13 Ways to Bleed on Stage (2000) и Year of the Spider (2003). Когда его членство в коллективе подходило к своему логическому завершению, Cold начали выступать на разогреве у Evanescence в туре Nintendo Fusion Tour. Это случилось после ухода из группы Бена Муди. Эми позвонила Тэрри по телефону и пригласила его подменить Муди на сцене, что тот и сделал, а когда будущее Cold стало под вопросом, Бальзамо присоединился к Evanescence уже официально в качестве постоянного гитариста (январь 2004).
Он стал главным партнёром Эми в работе над проектом Evanescence и участвовал в написании большинства песен с нового альбома группы, в том числе и первого сингла «Call Me When You’re Sober». В конце 2005 года, когда гитарные партии были уже записаны, у Тэрри случился инсульт, из-за которого он некоторое время провёл в госпитале. По словам врачей, это произошло из-за травмы его шеи, образовавшейся из-за постоянного хедбэнгинга. Но даже будучи в критическом состоянии, Тэрри беспокоился за будущее Evanescence и просил принести ему гитару. Левая рука Тэрри была парализована, врачи уверяли его, что он никогда больше не сможет играть. Тем не менее Тэрри не желал мириться с поражением — в течение целого года он фанатично работал над собой под наблюдением физиотерапевтов. Результаты были поразительны, его сила воли позволила ему практически полностью восстановиться, и он отправился в продолжительное турне в поддержку альбома The Open Door. Его рука не работает так, как до болезни, но другие участники группы гордятся тем, что он вернулся и до сих пор с ними.
Тэрри можно увидеть, а главное, услышать на живом CD/DVD под названием Anywhere But Home (2004), а также на альбоме The Open Door (2006), где Тэрри исполнял гитарные партии всех песен, за исключением трека «All That I’m Living For».

Эми Ли о Тэрри: «Тэрри — очень большой циник; он похож на дутого старика. Но эти мрачные, негативные отзывы о нём — просто потеха».

Любимые музыкальные коллективы: Rush, The Police, A Perfect Circle и Full Devil Jacket.

Прозвища в группе: Тэрри, Свит Ти, Ти Бэгс, Ти Бэггинс, Фродо Бэггинс, Банана Бэггинс.

7 августа 2015 года Эми Ли объявила через официальную страницу группы в Facebook об уходе Бальзамо из состава Evanescence — его место заняла гитаристка из Германии Джен Маджура. Причиной послужил перенесенный инсульт, после которого он все еще испытывал боли и онемения в руке.

Ссылки 

Музыканты Evanescence
Музыканты Limp Bizkit
Музыканты альтернативного метала
Хеви-метал-гитаристы США